Га́бель () може означати:

Персоналії 

 Габель Августина Станіславівна (1853—1907) — бібліотекарка, революціонерка
 Габель Валерія Орестівна (у заміжжі Гасельбрінк; 1881—1970) —  російська, радянська та українська бібліотечна діячка
 Габель Василь Михайлович (1913—після 1985) — радянський військовик та педагог, орденоносець
 Гендрік Габель ( 1973) — німецький кікбоксер, Міжконтинентальний чемпіон
 Елієс Габель ( 1983) — британський актор
 Крістоффер Габель (1617—1673) — данський державний діяч, фаворит короля Фредеріка III
 Габель Маргарита Орестівна (1893—1981) — радянський літературознавець
 Габель Орест Мартинович (1849—1915) — політичний і громадський діяч, учасник Боснійсько-герцоговинського повстання
 Габель Станіслав Іванович (1849—1924) — російський оперний співак, музичний педагог; заслужений артист Республіки
 Габель Юрій Орестович (1891—1949) — радянський хімік

Інше 
 Габель () — податок на сіль у Середньовічній Франції
 Габель — оздоблений фронтон будівлі (або її щипець)
 Габель — данський аристократичний рід.

Німецькі прізвища